Мари́я Долгору́кова:
 Долгорукая, Мария — жена Ивана Грозного, существование которой не доказано.
 Долгорукова, Мария Владимировна (?—1625) — жена царя Михаила Фёдоровича.
 Долгорукова, Мария Михайловна (1850—1907) — младшая сестра морганатической супруги императора Александра II, княгини Екатерины Юрьевской.
 Долгорукова, Мария Николаевна (в замужестве Мансурова; 1833—1914) — российская меценатка и благотворительница.